Synnøve Solbakken eller Synnöve Solbakken kan syfta på:

 Synnøve Solbakken – en roman av Bjørnstjerne Bjørnson
 Synnöve Solbakken (1919) – en filmatisering av Bjørnsons roman
 Synnöve Solbakken (1934) – en filmatisering av Bjørnsons roman
 Synnöve Solbakken (1957) – en filmatisering av Bjørnsons roman

Personer
 Synnøve Solbakken (politiker) (1957–), en norsk politiker